Smokvica se poate referi la:

Comuna Smokvica, Dubrovnik-Neretva, Croația
Smokvica Krmpotska, localitate din Croația
Smokvica, Koper, localitate din Slovenia